L'edizione 1971 della Pervaja Liga fu la 32ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio, la prima e unica con questa denominazione; vide la vittoria finale dello Dnepr.

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a ventidue, con le promosse Karpaty e Qaýrat, le retrocesse SKA Chabarovsk, SKA Kiev e Kuban' e la non iscritta Lokomotiv Tbilisi, sostituite dalle neo promosse Kuzbass Kemerovo, Šinnik e Metalurh Zaporižžja e dalle neo retrocesse Čornomorec', Torpedo Kutaisi e Spartak Ordžonikidze; il campionato abbandonò la denominazione di Pervaja Gruppa A (in russo "Primo Gruppo A") per divenire Pervaja Liga (in russo "Prima Lega").

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra. Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta: venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre, a differenza della precedente stagione, erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime cinque classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dnepr e Lokomotiv Mosca promossi in Vysšaja Liga 1972.
Kuzbass Kemerovo, Daugava Rīga, Žalgiris Vilnius, Volgar' Astrachan' e Rubin Kazan' retrocessi in Vtoraja Liga 1972.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1971
Kubok SSSR 1971

Collegamenti esterni

Calcio nel 1971
1971